Stephen Kay kan syfta på:

 Stephen Kay (regissör) – nyzeeländsk regissör, manusförfattare och skådespelare
 Stephen Kay (jurist) – amerikansk jurist